Церковь Сорока Мучеников — название христианских церквей во многих странах мира, данное в память Сорока Севастийских мучеников.

Россия 
 Церковь Сорока Мучеников Севастийских (Камышлов) — в Камышлове Свердловской области
 Церковь Сорока Мучеников Севастийских (Кокшаровка) — в селе Кокшаровке Чугуевского района Приморского края
 Церковь Сорока Мучеников Севастийских у Новоспасского монастыря — в Москве.
 Церковь Сорока Мучеников (Переславль) — в Переславле-Залесском Ярославской области.
 Церковь Сорока Мучеников (Печоры) — в Печорах Псковской области.
 Церковь Сорока Мучеников Севастийских (Ревякина) — в селе Ревякина Иркутского района Иркутской области
 Церковь Сорока Мучеников Севастийских в Жасминном — в Саратове.
 Церковь Сорока Мучеников Севастийских на Гремячем ключе — в Сергиево-Посадском районе Московской области.

Белоруссия 
 Церковь Сорока Мучеников Севастийских (Костыки) — Минская область, Вилейский район, деревня Костыки

Болгария 
 Церковь Сорока Мучеников (Велико-Тырново) — в Велико-Тырнове.

Грузия 
 Церковь Сорока Мучеников (Тбилиси) — Сорокомученический монастырь в Тбилиси.
 Церковь Сорока Мучеников (Нокалакеви) — в городе Нокалакеви.

Кипр 
 Церковь Сорока Мучеников Севастийских (Протарас) (пещерная) — епархия Фамагуста

Румыния 
 Церковь Сорока Мучеников Севастийских (Яссы) — в Яссах

Сирия 
 Церковь Сорока Мучеников (Алеппо) — в Алеппо (Армянская апостольская церковь).

Украина 
 Церковь Сорока Мучеников Севастийских (Иваничи) — в посёлке Иваничи Иваничевского района Волынской области.